Ро́кот:
 Рокот — раскаты грома, грохот, перекаты низких звуков (например, рокот грома, рокочущее море).
 «Рокот» — российская ракета-носитель лёгкого класса.
 Рокот — деревня в Смоленской области (Россия).

См. также 
  — аэропорт в индонезийской провинции Западная Суматра.